Hünern steht als historische Ortsbezeichnung für:

 Psary (Oława), in der Gemeinde Oława, Powiat Oławski, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Hünern, Kreis Ohlau)
 Psary (Jemielno), in der Gmina Jemielno, Powiat Górowski, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Hünern, Kreis Guhrau)
 Psary (Wisznia Mała), in der Gemeinde Wisznia Mała, Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien (ehemals Hünern, Kreis Trebnitz)